Nawai ist der Familienname folgender Personen:

 Mir Alischer Nawai (1441–1501; eigentlich Nizām ad-Dīn ʿAlī Schīr, bekannt als Nawā'ī), zentralasiatischer Politiker, Bauherr, Mystiker und Dichter
 Rabangaki Nawai (* 1985), kiribatischer Sprinter und Speerwerfer